Майкл Джозеф «Майк» Данливи старший (; родился 21 марта 1954 года, Бруклин, Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Отец Майка Данливи-младшего.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего и разыгрывающего защитника. Учился в Университете Южной Каролины, в 1976 году был выбран на драфте НБА под 99-м номером командой «Филадельфия-76». Позже выступал за команды «Каролина Лайтнинг», «Хьюстон Рокетс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 438 игр, в которых набрал 3496 очков (в среднем 8,0 за игру), сделал 689 подборов, 1723 передачи, 329 перехватов и 25 блок-шотов.

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры тренировал команды «Лос-Анджелес Лейкерс» (1990—1992), «Милуоки Бакс» (1992—1996), «Портленд Трэйл Блэйзерс» (1997—2001) и «Лос-Анджелес Клипперс» (2003—2010). В 1999 году признавался тренером года.

28 марта 2016 года Данливи стал главным тренером мужской баскетбольной команды Тулейнского университета.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Выпускники Назаретской региональной средней школы (Бруклин)
Баскетболисты США
Игроки «Южная Каролина Геймкокс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Лос-Анджелес Лейкерс»
Тренеры «Милуоки Бакс»
Тренеры «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Тренеры «Лос-Анджелес Клипперс»
Родившиеся в Бруклине